

Localidades 

 Mamou (Luisiana)

 Mamu (Guiné)
 Mamu (prefeitura)
 Mamu (região)

Desambiguações de topônimos